Schuifdeur
Stuwklep in een sluis